Маку́рди () — город и район местного управления на юго-востоке Нигерии, административный центр штата Бенуэ.

История 
Город был основан в 1927 году. С 1976 года является административным центром штата Бенуэ.

Географическое положение 
Город находится в северной части штата, на левом (южном) берегу реки Бенуэ. Абсолютная высота — 103 метра над уровнем моря.
Макурди расположен на расстоянии приблизительно 175 километров к юго-востоку от Абуджи, столицы страны.

Климат

Население 
По данным переписи 1991 года численность населения Макурди составляла 151 515 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Религия 
Город является центром католической епархии Макурди.

Транспорт 
Сообщение Макурди с другими городами Нигерии осуществляется посредством железнодорожного и автомобильного транспорта. В 6 километрах к востоку от города расположен  (IATA: MDI, ICAO: DNMK).

См. также 
 Города Нигерии

Примечания 

Города Нигерии
Бенуэ (штат)